L'île du Scorpion, ancienne île de la côte chilienne, transformée en péninsule dans les années 1960 ;
L'île du Scorpion, île française située en Terre Adélie.